Der kleine Horrorladen oder im Original Little Shop of Horrors ist der Titel folgender Werke:

 Kleiner Laden voller Schrecken, US-amerikanischer Spielfilm von Roger Corman (1960)
 Der kleine Horrorladen (Musical), Musical von Alan Menken und Howard Ashman (1982)
 Der kleine Horrorladen (1986) US-amerikanischer Spielfilm von Frank Oz (1986)